Lésigny kan syfta på:
 Lésigny, Seine-et-Marne
 Lésigny, Vienne